Dies ist eine Liste der Regierungschefs von Tunesien.

Mit der Bildung der ersten Regierung nach Wahl und Einberufung der Verfassungsgebenden Versammlung (Regierung Jebali, ab 24. Dezember 2011) wurde die Amtsbezeichnung Premierminister aufgegeben. Die persönliche Amtsbezeichnung ist seither einfach Regierungschef, die Behörde heißt Regierungspräsidium.

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Präsident der Tunesischen Republik

Weblinks 

 Offizielle Webseite der Regierung (arabisch, französisch, englisch)
 Liste der Staatsoberhäupter und Regierungschefs von Tunesien World Statesmen.org (englisch)

!Premierminister
Tunesien